Quill bezeichnet:
 Quill (Band), ehemalige US-amerikanische Rockband (1967–1970)

Quill ist der Familienname von:
 Gene Quill (1927–1988), US-amerikanischer Jazz-Altsaxophonist und Klarinettist
 Greg Quill (1947–2013), australischer Musiker, Sänger und Journalist
 John Quill (* 1990), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Peter Jason Quill, fiktive Person, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum#Star-Lord
 The Quill
 Quill/Boven National Park